MDP est un sigle pouvant signifier :
 Méthodologie de Développement Personnel, technique de développement personnel basée sur les neuro-sciences ;
 mot de passe, en informatique ;
 Processus de décision markovien (Markov Decision Process), dans la théorie de la décision et de la théorie des probabilités ;
 Mocky Delicious Products (« Les délicieux produits de Mocky »), la société de production du réalisateur Jean-Pierre Mocky ;
 Mécanisme de développement propre, terme introduit par le protocole de Kyoto et repris dans la directive Européenne relative au système d'échange de quotas d'émissions de GES dans la communauté (directive 2003/87/CE) ;
 Mouvement démocratique populaire, un ancien parti politique sénégalais ;
 Mouvement des progressistes, parti politique français créé en 2009 par Robert Hue ;
 Moslim Democratische Partij, un ancien parti politique belge.
 Multidimensionnal dyspnea profile, en Médecine est un outil de mesure de la  Dyspnée